Radio Maria (internationaal), internationale groep Rooms-katholieke radiostations met hoofdkwartier in Italië.
Radio Maria België, Belgisch Rooms-katholiek radiostation.
Radio Maria Nederland, Nederlands Rooms-katholiek radiostation.
Radio Maryja, Pools Rooms-katholiek en sterk conservatief radiostation.